(« la puissance et la gloire ») est une expression anglaise tirée de la doxologie finale du Notre Père. Elle sert de titre à plusieurs œuvres.

 The Power and the Glory est un roman de Graham Greene paru en 1940.
 The Power and the Glory est un film de William K. Howard sorti en 1933.
 The Power and the Glory est un album de Gentle Giant sorti en 1974.
 The Power and the Glory est un album de Cockney Rejects sorti en 1981.
 Power & the Glory est un album de Saxon sorti en 1983.
 Power and the Glory est une chanson de Phil Ochs.
 The Power and the Glory est un téléfilm de 1961 réalisé par Marc Daniels